Chaoyang – miasto w Chinach, w prowincji Fujian
 Chaoyang – miasto w Chinach, w prowincji Liaoning
 Chaoyang – dzielnica Pekinu
 Park Chaoyang – park miejski w Pekinie